Personaggi di Zorro – personaggi della serie animata del 1994
 Personaggi di Zorro – personaggi della serie televisiva del 1957